Никола́й Ива́нович Зино́вьев:
 Зиновьев, Николай Иванович (1706—1773) — генерал-полицеймейстер в Санкт-Петербурге, сенатор, обер-комендант Петропавловской крепости (1764—1773).
 Зиновьев, Николай Иванович (1907—1987) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.